Терещу́к — поширене українське прізвище. Походить від здрібнілої форми імені «Терентій» — «Терех», «Терешко», запозиченого, ймовірно, з латинської мови (дієприкметник terens від дієслова tero — «тру»).

Носії

Б 
 Терещук Борис Павлович (1945) — український волейболіст, олімпійський чемпіон.

В 
 Терещук Валерій Федорович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Терещук Василь Васильович (1957) — український політичний діяч, публіцист, голова Координаційної ради Організації марксистів.
 Терещук Василь Петрович (1962) — український письменник, журналіст.
 Терещук Вікторія Анатоліївна (1982) — українська спортсменка з сучасного п'ятиборства. Бронзова призерка ХХІХ літніх Олімпійських ігор в Пекіні.
 Терещук Володимир Миколайович (1972) — український актор театру, кіно та дубляжу. Старший брат актора Дмитра Терещука.

Г 
 Терещук Галина Богданівна — українська журналістка, кореспондентка радіо «Свобода».

Д 
 Терещук Дмитро Миколайович (1981) — український актор театру, кіно та дубляжу. Молодший брат актора Володимира Терещука.

І 
 Терещук Ігор Петрович (1980—2015) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

О 
 Терещук Олександр Дмитрович (1964) — український правоохоронець, начальник ГУ МВС України в Києві, Голова Київської обласної державної адміністрації.
 Терещук Олександр Іванович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.

П 
 Терещук Петро Лаврентійович (*1875 — †1963) — український скульптор.

С 
 Терещук Сергій Миколайович (1961) — народний депутат України.

Т 
 Терещук-Антіпова Тетяна Вікторівна (1969) — українська легкоатлетка, призер Олімпійських ігор.